Шмелево либо Шмелёво — название нескольких населённых пунктов:
 Шмелево — деревня в Ковровском районе Владимирской области.
 Шмелево — посёлок в Неманском районе Калининградской области.
 Шмелево — деревня в Свечинском районе Кировской области.